Genoa Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Genoa Township (Illinois)
 Genoa Township (Michigan)
 Genoa Township (Nebraska)
 Genoa Township (Ohio)